La parola navicella ha differenti significati, tra cui:
 Navicella – l'annuario del Parlamento della Repubblica Italiana
 Navicella – tipologia di bronzetto nuragico
 Navicella o navetta portaincenso – oggetto dell'arredo liturgico.
 Navicella spaziale – veicolo spaziale
 Navicella o astronave – configurazione di celle che, negli automi cellulari, si trasla nello spazio reiterando periodicamente la propria forma iniziale
 La Navicella – mosaico su disegno di Giotto sulla facciata dell'antica basilica di San Pietro in Vaticano

Note